Georges Foucart (1865-1943) : égyptologue français;
 Georges Foucart (1853-1920) : explorateur français.